

Surnom 
 Edward (Édouard) Plantagenêt, dit Édouard de Woodstock Brackembury (1330-1376), fils aîné du roi Édouard III, prince de Galles et d'Aquitaine (1362), capitaine de guerre anglais durant la guerre de Cent Ans. Il est appelé le Prince Noir après sa mort.
 Frédéric IX de Hohenzollern, dit Prince Noir (?-1379).
 Naresuan Le Grand, aussi appelé Naret ou Le Prince Noir (1555-1605), roi d'Ayutthaya.
 Junio Valerio Scipione Borghese (1906-1974), surnommé le Prince Noir, aristocrate italien.
 Keith Hudson, surnommé le Prince noir du Reggae (1946-1984), artiste et producteur de reggae jamaïcain.
 Le Prince Noir, un motard cascadeur également surnommé Pascal dont l'identité est inconnue, détenteur d'un record de vitesse sur le Boulevard périphérique de Paris en 1989 sur sa Suzuki GSX-R 1100.

Titre d'œuvres

Littérature 
 Le Prince noir (Dark Prince), roman de fantasy de David Gemmel.
 L'Anneau du Prince noir, roman d'Évelyne Brisou-Pellen.
 Black Beauty, roman animalier d'Anna Sewell, parfois traduit par Prince noir.
 Confessions du prince noir, roman de Fabrice Hurlin.

Cinéma
 Prince noir (Black Beauty), film animalier de James Hill de 1971, adapté du roman Black Beauty d'Anna Sewell.
 Prince noir, un film animalier adapté du roman d'Anna Sewell, Black Beauty.

Télévision 
 Prince noir (The Adventures of Black Beauty), série télévisée britannique.

Gastronomie 
Prince noir, gâteau à base de mousse au chocolat et de meringue et de cerises.

Surnom de personne
Homonymie de titre